Romiti peut faire référence à :

Patronymes 
 Antonio Romiti, peintre italien
 Cesare Romiti (1923-2020), économiste italien
  (1988-), personnalité italienne de l'aviron
 Gino Romiti (1881–1967), peintre italien
  (1850–1936), médecin et anatomiste
  (1961-) footballeur italien
  (1927–1979), policier italien
  (1983-), volleyeur italien
 Sergio Romiti (1928–2000), peintre italien

Autres 
 , cours d'eau en Indonésie

Homonymie de patronyme